

Sigle 
 Batteria centrale automatica – termine usualmente impiegato per indicare i tradizionali telefoni analogici alimentati dalla centrale telefonica

Codici 
 BCA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Oriente, Baracoa, Cuba